Hưng Hà (Long An)
 Hưng Hà (huyện in Thái Bình)
 Hưng Hà (thị trấn in Thái Bình)